Konrad Oertel ist der Name folgender Personen:

* Konrad Oertel (Beamter), deutscher Stadtschreiber 
 Konrad Oertel (Architekt) (1851–1907), deutscher Architekt und Autor
 Konrad Oertel (Politiker), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Sachsen